Мкрты́ч (Мкрти́ч) Баго́евич Колозя́н (; 1922—1990) — армянский советский табаковод, передовик сельскохозяйственного производства. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Мкртыч Багоевич Колозян родился в 1922 году в городе Нор-Баязет Нор-Баязетского района Армянской ССР (ныне город Гавар в Гехаркуникской области Республики Армения). Его отец до 1924 года занимался батрачеством, после чего был пастухом, а с основанием местного колхоза в 1929 году стал колхозником.

В 1936 году Мкртыч Колозян вступил в ВЛКСМ. В 1938 году он закончил Нор-Баязетскую среднюю школу и перешёл на работу в колхоз имени Батика Батикяна. В 1941 году, с началом Великой отечественной войны, Колозян был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. В 1943 году вступил в ВКП(б)/КПСС. После получения второго тяжёлого ранения под Сталинградом в 1944 году, Колозян был демобилизован как инвалид Великой Отечественной войны. Он был награждён боевыми наградами.

После демобилизации Мкртыч Колозян вернулся в Нор-Баязет и стал работать в колхозе имени Батика Батикяна. В 1945 году он стал звеньевым 2-го табаководческого звена колхоза. Освоив агротехнические основы выращивания табачных культур за короткое время, звено под руководством Колозяна направило свои труды на повышение урожайности табака. Звену удалось с обеих сторон грядок совершить рассадку 130000 табачных рассад на каждом гектаре вместо установленных 100000—110000 рассад, в результате чего был получен высокий урожай. В 1946 году, как звеньевой молодёжного звена высокого урожая, Колозян был награждён почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. В 1948 году с площади 3 гектара звена было получено 25 центнера урожая табака вида «Тык-кулак».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1949 года за получение высоких урожаев ржи, хлопка и табака при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года Мкртычу Багоевичу Колозяну было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Продолжив заниматься выращиванием табака, Мкртыч Колозян выполнял намеченные планы на 150—200 %, внедряя научные достижения и передовой опыт. В 1949 году звено Колозяна перешло на выращивание табака вида «Самсун» и получило урожай 35 центнера с каждого гектара, а в 1950 году — 34 центнера с гектара. За достижение больших результатов звеньевой Колозян был награждён вторым орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. В течение последующих лет за получение высокого урожая Колозян был удостоен и других наград.

Табаководческим звеном колхоза имени Батика Батикяна Нор-Баязетского района Армянской ССР Мкртыч Колозян руководил до 1957 года. В 1958 году на основе колхоза был организован молочно-скотоводческий совхоз, Колозян был назначен председателем профсоюзного комитета совхоза.

Мкртыч Багоевич Колозян скончался в 1990 году в городе Камо Армянской ССР. Похоронен на кладбище города.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1949 года, орден Ленина и медаль «Серп и Молот») — за получение высоких урожаев ржи, хлопка и табака при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева.
 Орден Ленина (3.07.1951).
 Орден Отечественной войны 2 степени (6.04.1985).
 Орден Трудового Красного Знамени (1950).
 Медаль «За отвагу».
 Медаль «За трудовое отличие» (1952).
 Медаль «За оборону Кавказа».
 Медаль «За взятие Берлина».
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Армянской ССР (1953).
 Почётная грамота ЦК ВЛКСМ (1946).
 Почётная грамота ЦК ЛКСМ Армении (1951).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Члены КПСС
Профсоюзные деятели СССР
Похороненные в Гаваре
Табаководы